Kotto steht für:
 Kotto (Fluss), Fluss in der Zentralafrikanischen Republik

Kotto ist der Familienname folgender Personen:
 Yaphet Kotto (1939–2021), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Cotto
 Koto (Begriffsklärung)
 Coto